Мињон се може односити на:
 Мињон (колач), врста колача
 Мињон (љубимац), љубимац
 Мињон (штампа), слог у штампи
 Мињон (сијалица), сијалица
 Мињон (Алабама), насељено мјесто у Алабами
 Мињон - надимак краљице Марије Карађорђевић